Гнилуха:

 Гнилуха (гнилушка) — плоды лесной или дикой груши, неудобосъедобные в обыкновенном спелом состоянии и большей частью только тогда употребляемые местным населением в пищу, когда они начнут немного уже разлагаться — загнивать.
 Гнилуха — кусок гнилого дерева.

Ойконимы
 Гнилуха — деревня в Псковском районе Псковской области.
Гнилуха — до 1967 г. название деревни Светлый Луч  в Калязинском районе Тверской области.

Гидронимы
 Гнилуха (приток Волчины) — река в Тверской области.
 Гнилуха (приток Вятки) — река в Кировской области. 
 Гнилуха (приток Волги) — река в Саратовской области. 
 Гнилуха (приток Середницы) — река в Тверской области.
 Гнилуха (приток Тихвинки) — река в Тверской области.
 Гнилуха (приток Тяжина) — река в Кемеровской области.

Примечания